СВІТ-Україна (Солідарність, Волонтерство, Ініціатива, Толерантність) — це суспільна неприбуткова організація, метою діяльності якої є розвиток волонтерського руху та яка займається організацією та проведенням міжнародних та локальних волонтерських проєктів.

Про СВІТ 
Міжобласна волонтерська організація «СВІТ-Україна» була створена восени 2000 року як робоча група у сфері волонтерства, а офіційно зареєстрована — в листопаді 2005 року як місцева неприбуткова організація, створена для просування, підтримки та розвитку волонтерського руху в Україні.

Ключовими принципами «СВІТ-України» є:
 самоврядування;
 відкритість;
 законність;
 прозорість;
 демократичність;
 активність і творча ініціатива членів;
 співпраця з державними органами, місцевими органами влади та громадськими організаціями в Україні та за її межами;
 толерантність.
Організація діє на території Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Харківської та Донецької областей.

Зокрема, завдання «СВІТ-Україна» включають:
 підтримку та розвиток молодіжного волонтерського руху в Україні;
 пропаганду ідей миру, неконфліктного розвитку суспільства та мирного врегулювання конфліктів;
 підтримку та розвиток проєктів із міжнародного культурного молодіжного обміну, що спрямовані на міжнародне порозуміння та солідарність;
 пропаганду ідей громадянського суспільства та сталого розвитку в Україні;
 участь молоді в міжнародних волонтерських проєктах в Україні та закордоном;
 реалізацію освітніх, екологічних, інформаційних, культурних програм, що спрямовані на розвиток демократії, мирне врегулювання конфліктів, захист прав людини та сталий розвиток;
 організацію міжнародних волонтерських та спеціальних молодіжних таборів в Україні;
 розповсюдження інформації про волонтерство серед молоді та всіх зацікавлених;
 зміцнення ролі та можливостей НУО та приватних осіб у сфері волонтерства.

Історія та витоки організації 
Українська робоча група НУО з волонтерства «СВІТ» (Солідарність, Волонтерство, Ініціатива, Толерантність) була сформована восени 2000 року. Абревіатура СВІТ збігається з українським словом «світ», що також означає всесвіт та суспільство. За допомогою такої назви члени «СВІТу» показують свою готовність дізнаватися про міжнародні волонтерські ініціативи та ділитися своїм досвідом як на міжнародному рівні, так і в Україні.

Організація «СВІТ» була започаткована чотирма екологічними організаціями, що працюють на території східної України, і робоча група була створена у жовтні 2000 року. Чотири організації: еколого-культурний центр «Бахмат», Екоцентр-К, Горлівська Молодіжна Екологічна Ліга та «Гея» вирішили розвивати діяльність з обмінів у майбутньому та зав'язувати контакти з організаціями, що працюють у сфері волонтерства. Активісти вирішили створити робочу групу, яка б могла співпрацювати у проєктах з розвитку волонтерської роботи у своїх регіонах.

Члени «СВІТу» мають досвід у роботі з охорони навколишнього середовища на місцевому рівні, у соціальній та культурній сфері, у залученні громади та молоді до проєктів. Члени організації також мають контакти з багатьма громадськими організаціями. Ми розглядаємо волонтертво як ідеальний інструмент для розвитку демократичного суспільства, а також для того, щоб продемонструвати, як вирішувати місцеві проблеми за допомогою місцевих ресурсів. Ми також розуміємо, що серед українців є брак інформації та адекватного розуміння волонтерства. В більшості випадків слово «волонтер» асоціюється з часом Радянського Союзу, коли волонтерська діяльність організовувалася за наказом влади і була обов'язковою. Таким чином, ми ставимо своєю місією розвивати та поширювати волонтерство молоді в наших регіонах.

У жовтні 2002 року ще дві організації долучилися до робочої групи: «Зелений світ» Луганськ та ЄкоПраво-Харків. Це зробило можливим організовувати діяльність «СВІТу» в Луганській та Харківській областях. «Гея» припинила діяльність в «СВІТі» з причини недостачі активістів, охочих брати участь в міжнародній волонтерській діяльності.

Співпраця «СВІТу» з міжнародними волонтерськими організаціями розвивалася й надалі. У 2003 році ми стали партнером, а в 2004 — членом (групою) Service Civil International. У 2004 році під час щорічної асамблеї до робочої групи приєднався ще один новий член: Центр студентських ініціатив «Бердянського інститут молоді». На тій же генеральній асамблеї було вирішено офіційно зареєструвати робочу групу як неурядову організацію. У квітні 2005 «ЕкоПраво-Харків» організувало установчі збори, на яких була прийнята Конституція / Статут, були обрані Президент, Віцепрезидент та Координаційний комітет. Процедура реєстрації була завершена 2 листопада 2005 року, коли офіційний реєстраційний сертифікат був отриманий Міжобласною волонтерською організацією «СВІТ-Україна», активною на території п'яти південно-східних областей: Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської. Головною метою організації є просування та розвиток волонтерського руху в Україні.

Структура СВІТу 
«СВІТ-Україна» має індивідуальне та колективне, фіксоване, повне асоційоване членство.
Найвищий орган — Генеральна Асамблея, або Асамблея Уповноважених, яка організовується якнайменше один раз на рік.
В період між Генеральними Асамблеями або Асамблеями Уповноважених організація керується Координаційним Комітетом, що наразі складається з:
 Юлії Мясищевої (Президент)
 Галини Уварової (Віце-президент)
 Максима Агаджанова
 Ганни Новгородової
 Ростислава Соснового

Координаційна Комісія працює на волонтерських засадах та збирається за необхідністю, але не менше ніж раз на рік.
Для контролювання фінансової та економічної діяльності організації створена Ревізійна Комісія, що наразі складається з Тараса Коваля, Павла Писаренка та Євгена Мясищева.

На даний момент «СВІТ-Україна» має 38 повних членів, які беруть активну участь у діяльності організації. Повне членство є добровільним та відкрите для всіх, старших 16, незалежно від їхньої національної, расової, релігійної та сексуальної приналежності або політичних переконань, члени мають виконувати Статут організації. Повні члени поділяють мету та завдання організації, мають бажання брати участь в її діяльності та регулярно платять членські внески.

Асоційоване членство призначене для організацій та окремих людей, що досягли 16-річного віку, незалежно від їхньої національної, расової, релігійної та сексуальної приналежності або політичних переконань, що виконують Статутом організації. Асоційовані члени поділяють мету та завдання організації, мають бажання брати участь в її діяльності та платять членські внески регулярно.

Про SCI 
Міжнародна Громадська Служба (Service Civil International) — це організація з волонтерської служби та рух за мир, що має 38 відділень та груп по всьому світу. Організацію було засновано в 1920 р. СВІТ-Україна стала групою в 2004 р.та працює на таких принципах:
 волонтерство — в сенсі діяльності з власної ініціативи, не шукаючи матеріальної винагороди та заради громадянського суспільства, як метод та заява про можливі соціальні зміни; в той же час не конкурувати з оплачуваною працею та не допомагати в страйках;
 ненасильство — як принцип та метод;
 права людини — повага до людини як заявлено в Декларації прав людини;
 солідарність — міжнародна солідарність за більш справедливий світ та солідарність між людьми всіх рівнів;
 повага до навколишнього середовища та екосистеми, бо ми є її частиною та залежимо від неї;
 включення — бути відкритим до всіх людей, хто поділяє спільні мету та завдання нашого руху, не зважаючи на стать, расу, колір, релігію, національність, соціальний статус або політичні погляди та будь-які інші причини дискримінації;
 підсилення людей, хто розуміє та працює над трансформацією соціальних, культурних та економічних структур, які мають вплив на різні рівні їх життя;
 співпраця з місцевими громадами, а також місцевими, національними та міжнародними організаціями для підсилення позитивного потенціалу суспільства в цілому.

Табори 
Кожного року СВІТ спільно з організаціями-партнерами проводить кілька короткострокових міжнародних волонтерських проектів, або таборів, на екологічну тематику, гендер та права людини, робота з дітьми-інвалідами та інші теми. І більше 5000 волонтерів беруть участь в проектах наших партнерів по всьому світу. Описи проектів в Україні та за кордоном можна знайти на сайті СВІТу, чи скористуватися пошуковою системою.

Корисні посилання 
 Офіційний сайт СВІТ-України 
 Пошукова система таборів 
 Блог СВІТу
 Група в соціальній мережі Вконтакті 

Неприбуткові організації
Волонтерські організації України